Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 2012 du tournoi de Wimbledon qui est disputé du 25 juin au . Ce tournoi de tennis est le troisième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants

Avant le tournoi 
 Les deux sœurs tchèques Kristýna et Karolína Plíšková se sont qualifiées pour ce tournoi grâce aux qualifications.
 L'Allemande Andrea Petkovic déclare forfait en raison d'une blessure à la cheville, elle a été remplacée par la Serbe  Bojana Jovanovski.

Pendant le tournoi 

 Yaroslava Shvedova a réussi l'exploit de gagner un set sans perdre le moindre point, appelé « set d'or », alignant ainsi les 24 premiers points du match, lors de sa victoire au  sur la finaliste récente de Roland-Garros, Sara Errani (6-0, 6-4)
 Serena Williams remporte son cinquième Wimbledon en battant en finale la Polonaise Agnieszka Radwańska.
 Vainqueur du simple dames, Serena Williams s'impose également dans la même journée dans le tableau du double dames, alignée aux côtés de sa sœur, Venus Williams.

Dotation et points

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Classement par nation

Confrontations entre compatriotes

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames du tournoi de Wimbledon

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

2012
Wimbledon Simple dames
Tennis en Angleterre en 2012
Tennis en juin 2012
Tennis en juillet 2012